Daya Murni (Pelepat Ilir), een plaats in Indonesië
Daya Murni (Tumi Jajar), een plaats in Indonesië
Daya Murni (Muara Sugihan), een plaats in Indonesië